Віржіні Раззано була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Віра Звонарьова виграла титул, перемігши у фіналі Пен Шуай з рахунком 6–7(4), 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Віра Звонарьова (переможниця)
  Патті Шнідер  (знялась через травму спини)
  Чжен Цзє (півфінал)
  Пен Шуай (фінал)
  Хісела Дулко (2-ге коло)
  Ольга Говорцова (2-ге коло)
  Полін Пармантьє (2-ге коло)
  Марія Коритцева (2-ге коло)
  Марта Домаховська (знялась через вірусну інфекцію)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw and Qualifying Draw 

2008
Guangzhou International Women's Open